Ми́кша Де́ри (; также Максимилиа́н Де́ри (), при рождении Ми́кша Дойч (;  и Maximilian Deutsch); 1854—1938) — венгерский -электрик, изобретатель, один из разработчиков трансформатора.

Биография 
Родился 27 октября 1854 года в городе Бач, королевство Венгрия (ныне на территории Сербии). В 1877-м окончил Венский технический университет, где изучал гидравлику. С 1878 по 1882 год принимал участие в проекте по регулированию течения рек Дунай и Тиса. Одновременно изучал электротехнику и с 1882 года работал в компании Ganz в Будапеште, сначала инженером, затем — директором.

В 1883-м Дери сконструировал однофазный генератор с самовозбуждением от механического выпрямителя на валу генератора. В 1885 году он совместно с Кароем Циперновским и Отто Блати получил патент на трансформатор с замкнутым магнитопроводом; трансформатор, который первоначально назывался вторичным генератором, механически был построен в соответствии с обратным принципом современных трансформаторов: катушки проводников наматывались вокруг твёрдого ядра, состоящего из немагнитного материала, поверх которого укладывались толстые слои железной проволоки, образуя ферромагнитную оболочку. Благодаря компании Ganz & Cie это устройство распространилось по всему миру.

В 1889 году Микша Дери был принят в Международное электрическое общество (Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft (IEG)) в Вене, где он технически оборудовал и организовал работу паротурбинной электростанции на Энгертштрассе, которая была построена в 1890-м. Вместе с тем 2 июня 1893 года он стал председателем Общества императора Франца Иосифа I (Gesellschaft Kaiser Franz Joseph I). В 1891-м в IEG поступил заказ на электрификацию расположенного на острове Корфу дворца Ахиллион, принадлежавшего императрице Австро-Венгрии Елизавете; Дери возглавил этот проект. 28 октября 1893 года учёного в знак признания его заслуг приняли в качестве члена в совет директоров IEG. С 1908 по 1922 год он также входил в совет директоров Union-bank в Вене.

С 1898 по 1902 год Микша Дери работал над компенсированной машиной постоянного тока. В 1904-м он запатентовал коллекторный репульсионный электродвигатель, который был назван его именем.

Микша Дери умер в Мерано 3 марта 1938 года. В акте гражданского состояния в муниципалитете Мерано он значится как Дери Массимилиано, инженер, 83 лет.

Награды и почести 
 Ehrenmitglied des Ungarischen Elektrotechnischen Vereins (почётный член Венгерской электротехнической ассоциации)
 Ehrenmitglied des Elektrotechnischen Vereins in Wien (почётный член Электротехнической ассоциации Вены)
 königlich ungarischer Hofrat (королевский венгерский советник)
 Ehrendoktor der technischen Wissenschaften der k.k. Deutschen Technischen Hochschule Brünn (почётный доктор технических наук Немецкого технического университета в Брно) (4 октября 1910)

Примечания

Ссылки 
 Déri, Max // Austria-Forum.
 Miksa Déri // Hungarian Intellectual Property Office.

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели XIX века
Изобретатели XX века
Изобретатели Венгрии
Инженеры-электрики